William Bruce peut faire référence à :
William Bruce († 1211/1212),  d'Annandale, membre de la Maison de Bruce.
 William Bruce (c. 1630-1710), architecte écossais
 William Bruce,  de Kincardine (?-1740), noble britannique
 William Cabell Bruce (1860-1946), sénateur américain et prix Pulitzer
 William Speirs Bruce (1867-1921), explorateur écossais